Stork eller Storck, är ett efternamn som förekommer i flera länder och som kan stavas och uttalas på något olika sätt. Den 31 december 2012 fanns det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Stork 224
 Storck 180
 Storch 10
Tillsammans blir detta 414 personer. Namnet har i Sverige bl.a. förekommit som soldatnamn.

Personer med efternamnet Storck eller varianter av detta namn

 Abraham Storck (1644–1708), nederländsk konstnär
 Adam Storke (född 1962), amerikansk skådespelare
 Bernd Storck (född 1963), tysk fotbollsspelare och tränare
 Gilbert Stork (1921–2017), belgisk-amerikansk organisk kemist
 Hermann Baagøe Storck (1839–1922), dansk arkitekt
 Karl Storck (1873–1920), tysk författare
 Sarah Storck (född 1990), fotbollsspelare
 Sture Stork (1930–2002), seglare
 Thomas M. Storke (1876–1971), amerikansk politiker och publicist
 Travis Stork (född 1972), amerikansk läkare och TV-personlighet
 Åsa Storck (född 1964), författare

Se även
August Storck, tysk tillverkare av sötsaker
Storch flera personer

Källor

Soldatnamn
Svenska efternamn
Europeiska efternamn